I Lambeosaurinae sono una sottofamiglia estinta di dinosauri hadrosauridi crestati vissuti nel Cretaceo superiore, circa 85.8-66 milioni di anni fa (Santoniano-Maastrichtiano), in quasi tutti i continenti, in particolare in Nord America e in Asia.

Classificazione 

I Lambeosaurinae sono stati tradizionalmente suddivisi nelle tribù (o clade) Parasaurolophini (Parasaurolophus, Charonosaurus, e altri (?).) e Lambeosaurini (Corythosaurus, Hypacrosaurus, Lambeosaurus, e altri). I Corythosaurini (sinonimo di Lambeosaurini, vedi sotto) e i Parasaurolophini come termini entrarono nella letteratura formale grazie alla ridescrizione di Evans e Reisz (2007) di Lambeosaurus magnicristatus. I Corythosaurini erano definiti come "tutti i taxa più strettamente correlati a Corythosaurus casuarius che a Parasaurolophus walkeri", e i Parasaurolophini come "tutti i taxa più vicini a P. walkeri che a C. casuarius." In questo studio, Charonosaurus e Parasaurolophus sono parasaurolophini, e Corythosaurus, Hypacrosaurus, Lambeosaurus, Nipponosaurus e Olorotitan sono corythosaurini. Tuttavia, successive ricerche hanno sottolineato che, a causa delle regole di priorità stabilite dall'ICZN, qualsiasi tribù che contiene Lambeosaurus è correttamente denominata Lambeosaurini, e quindi il nome "Corythosaurini" è un sinonimo junior, e la definizione ha avuto Corythosaurus casuarius cambiato con Lambeosaurus lambei, e lo stesso per i Parasaurolophini. Negli ultimi anni sono emersi anche i Tsintaosaurini (Tsintaosaurus e Pararhabdodon) e gli Aralosaurini (Aralosaurus e Canardia).

Filogenesi 
Hadrosauridae fu inizialmente definito come clade, da Forster in un estratto del 1997, semplicemente come "Lambeosaurinae e Hadrosaurinae e il loro più recente antenato comune". Nel 1998, Paul Sereno definì il clade Hadrosauridae come il gruppo più inclusivo possibile contenente Saurolophus (un ben nota haurosaurino) e Parasaurolophus (un ben noto lambeosaurino), emendando successivamente la definizione per includere Hadrosaurus, il genere tipo della famiglia, che per lo stato delle regole ICZN doveva essere per forza incluso, nonostante il suo status di nomen dubium. Secondo Horner et al. (2004), la definizione di Sereno collocherebbe alcuni altri hadrosauri ben noti (come Telmatosaurus e Bactrosaurus) al di fuori della famiglia, il che li ha portati a definire la famiglia per includere Telmatosaurus di default.

Il seguente cladogramma è stato recuperato in un'analisi filogenetica di Albert Prieto-Márquez e colleghi (2013):

Note

Voci correlate 
 Aralosaurini
 Lambeosaurini
 Parasaurolophini
 Tsintaosaurini

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi